Абдулла Керим Мрабти (; 20 мая 1994, Стокгольм, Швеция) — шведский футболист, полузащитник клуба «Мехелен» и сборной Швеции.

Отец Керима из Туниса, а мать наполовину шведка, наполовину финка.

Клубная карьера 
Мрабти — воспитанник клуба «Энчёпинг». В возрасте 17 лет он дебютировал за основную команду. В начале 2013 года Керим перешёл в «Сириус». 14 апреля в матче против «Эскильстуна Сити» он дебютировал за новый клуб. 4 мая в поединке против «Умео» Мрабти забил свой первый гол за «Сириус». По итогам сезона Керим помог клубу подняться дивизионом выше. 6 апреля в матче против «Сюрианска» он дебютировал в Суперэттан. В этом же поединке Керим забил свой первый во втором по силе дивизионе Швеции.

В начале 2015 года Мрабти перешёл в «Юргорден». 5 апреля в матче против «Эльфсборга» он дебютировал в Аллсвенскан лиге. 25 мая в поединке против АИКа Керим сделал «дубль», забив свои первые голы за «Юргорден».

Международная карьера 
6 января 2016 года в товарищеском матче против сборной Эстонии Мрабти дебютировал за сборную Швеции, заменив во втором тайме Виктора Клаэссона. В этом поединке он получил разрыв крестообразных связок и выбыл из строя на год.

В 2017 году в составе молодёжной сборной Швеции Мрабти принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Польше. На турнире он сыграл в матче против команды Англии, Польши и Словакии.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 Profile at Swedish FA
 Profile at Eliteprospects

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Энчёпинг»
Игроки ФК «Сириус»
Игроки ФК «Юргорден»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Мехелен»